What Would You Do? (David Guetta)
What Would You Do? (film), 1920
What Would You Do? (City High)